Вторая лига Белоруссии по футболу 2019 года (29-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд Второй лиги) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2019 года во Второй лиге.

Регламент 
В чемпионате участвуют 16 команд. Проводится двухкруговой турнир (30 туров) за розыгрыш трёх путёвок в Первую лигу на сезон-2020. Прямого вылета из Второй лиги в чемпионаты областей нет.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, покинувшие Вторую лигу:
  «Рух» Брест (1-е место во Второй лиге)
  НФК Минск (2-е место во Второй лиге)
  «Спутник» Речица (3-е место, повышение из Второй лиги) вместо «Днепра» (Могилёв), который объединился с «Лучом» (Минск)
  «Бумпром» Гомель (отказ от участия)

Клубы, пополнившие Вторую лигу:

  «ЮАС» (клуб не прошел лицензирование для участия в Первой лиге)
  «Чисть» (15-е место в Первой лиге)
  «Арсенал» Дзержинск (дебютант лиги)
  ДЮСШ-3-«Стэнлес» Пинск
  «Белшина»-2 Бобруйск (дебютант лиги)

Произошедшие переименования команд:
 
 «Чисть» — в «Андердог»
 СДЮШОР-3 — в ДЮСШ-3-«Стэнлес»

Клубы-участники

Представительство по регионам

Турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2019
 Первая лига Белоруссии по футболу 2019
 Кубок Белоруссии по футболу 2018/2019
 Кубок Белоруссии по футболу 2019/2020

Белоруссия 2
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2019
Спорт в Белоруссии в 2019 году